Push («empujar» en inglés) hace referencia a varios artículos:

Entretenimiento 
 Push (película), estadounidense, de 2009;
 Push (canción de Matchbox Twenty), de 1997;
 Push (canción de Lenny Kravitz), de 2011;
 Push (canción de Avril Lavigne), de 2012;
 Push (álbum), de Los Tipitos (2013).

Además
 Tecnología push, en internet, comunicación en la que la petición del envío tiene lugar en el servidor;
 Operation PUSH, antigua ONG estadounidense integrada desde 1996 en Rainbow/PUSH.

Enlaces externos